Het Zwitserse Bondsbureau voor de Statistiek
De Orde van Franciscaanse Seculieren